Абу́ Саи́д Абду́-ль-Ма́лик ибн Кура́йб аль-Ба́хили, более известный как аль-Асма́и (Басра, ок. 740 — Басра, ок. 828) — арабский грамматик, филолог-фольклорист, антологист, один из трёх ведущих представителей басрийской школы грамматики.

Биография 
Аль-Асмаи родился в Басре в 738, 739 или 740 году. Умер там же в 828, 829 или 831 году. Служил при дворе Аббасидского халифа Харуна ар-Рашида. Аль-Асмаи, известному своим благочестием и скромной жизнью, было поручено воспитание сыновей Харуна — аль-Амина и аль-Мамуна, которые впоследствии также стали халифами. Он также пользовался расположением визирей из династии Бармакидов.

Несмотря на весьма стеснённые условия жизни, аль-Асмаи, благодаря отличной памяти и усердной учёбе у Халиля, Абу Амра и других учителей, стал весьма почитаемым учёным и охватил все области науки, известные в тот период. Он был хорошим знатоком арабской поэзии и диалектов различных арабских племён. На основе этих знаний он написал множество монографий, которые содержат богатый лексический материал, расположенный по предметному признаку. Аль-Асмаи является автором работ, которые посвящены названиям частей тела лошадей, овец, верблюдов и др. животных, а также некоторых предметов в различных арабских диалектах.

Блестящая репутация сделала аль-Асмаи одним из самых цитируемых авторов. Благодаря этим цитатам порой можно целиком восстановить некоторые его труды.

Библиография

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Арабские филологи